Die Barcaldine Region ist ein lokales Verwaltungsgebiet (LGA) im australischen Bundesstaat Queensland. Das Gebiet ist 53.387,7 km² groß und hat etwa 2.900 Einwohner.

Geografie 
Die Region liegt im Zentrum des Staats etwa 890 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Brisbane.

Größte Ortschaft und Verwaltungssitz der LGA ist Barcaldine mit etwa 1.300 Einwohnern. Weitere Ortschaften sind Alpha, Aramac, Jericho und Muttaburra.

Geschichte 
Die heutige Barcaldine Region entstand 2008 aus den drei Shires Aramac, Barcaldine und Jericho.

Einwohnerentwicklung

Verwaltung 
Der Barcaldine Regional Council hat sieben Mitglieder. Der Mayor (Bürgermeister) und sechs weitere Councillor werden von allen Bewohnern der Region gewählt. Die LGA ist nicht in Wahlbezirke unterteilt.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Barcaldine Regional Council (englisch)
 Queensland Places: Barcaldine Regional Council (englisch)

Einzelnachweise 

Local Government Area in Queensland